Ljusvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljusvattentjärnarna, sjö i Vindelns kommun, 
Ljusvattentjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Ljusvattentjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Ljusvattentjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (5,73 ha)
Ljusvattentjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (8,58 ha)
Ljusvattentjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Ljusvattentjärnen (Örträsks socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Ljusvattutjärnen, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn